Constanza kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Constanza (kommun), La Vega, 
 Constanza (ort), La Vega,